«Алёша» — советская песня на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского, посвящённая памятнику советскому солдату «Алёша» в болгарском городе Пловдиве как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй мировой войне.

История создания 
В 1962 году композитор Эдуард Колмановский побывал в Болгарии, в том числе и в городе Пловдив у памятника «Алёша». Там ему рассказали историю его возникновения. Вернувшись домой, Колмановский поделился тем, что увидел и услышал в Пловдиве, с поэтом Константином Ваншенкиным, который был захвачен этой темой и вскоре написал стихи.

Вслед за стихами появилась песня. Её опубликовали в 1966 году в армейском журнале «Старшина-сержант», в номере, посвящённом болгаро-советской дружбе. В 1967 году Краснознамённый имени А. В. Александрова ансамбль Советской Армии впервые исполнил эту песню. Она прозвучала у подножья пловдивского памятника советскому воину-освободителю. А в 1968 году «Алёшу» с большим успехом исполнил Московский хор молодёжи и студентов на IX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Софии. Песня сразу стала очень популярна в Болгарии.

Для советских слушателей эту песню по-настоящему «открыли» болгарские певцы, замечательный дуэт — Маргрет Николова и Георгий Кордов. В 1977 году песня прозвучала в исполнении Аллы Иошне и Стахана Рахимова. В 1985 году её исполнили Филипп и Бедрос Киркоровы. Также среди известных исполнителей — Бисер Киров.

Отрывок из песни звучит в фильме «Без сына не приходи» (1986). По решению Пловдивского городского Совета песня «Алёша» вплоть до 1989 года была официальным гимном города. Каждое утро радиостанция Пловдива начинала свои передачи с этой песни. Она часто звучала во время культмассовых мероприятий, проводимых Болгарской Коммунистической партией. Все ученики болгарских начальных школ должны были её знать.

Популярность песни определила народное название многих монументов в Советском Союзе, некоторые из которых стали полуофициальными. Например, так называют мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске.

См. также 
 Алёша (памятник, Пловдив)
 Алёша (памятник, Мурманск)
 Алёша (памятник, Таллин)
 Алёша (памятник, Харьков)
 Алёша (памятник, Русе)

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Гнатюк. Алёша
 М. Николова, Г. Кордов. Алёша
 Детский хор. Алёша
 Бедрос и Филипп Киркоровы. Алёша
 М. Николова, Г. Кордов.Песен За Альоша

Песни по алфавиту
Песни, написанные Эдуардом Колмановским
Песни на стихи Константина Ваншенкина
Песни СССР
Песни на русском языке
Песни 1966 года
Культура Пловдива
Вымышленные солдаты